Bacalbașa este un nume de familie românesc, purtat de următoarele persoane notabile:

 Anton Bacalbașa (1865—1899) — ziarist, prozator și traducător român, creatorul personajului literar Moș Teacă
 Constantin Bacalbașa (1856—1935) —  ziarist, memorialist și om politic român
 Ion Bacalbașa (1863—1918) — dramaturg și critic teatral român

Nume de familie românești